Lerche är ett norskt efternamn, som burits av bland andra:

 Sondre Lerche (född 1982), norsk musiker
 Vincent Lerche (1837–1892), norsk konstnär

Se även 
 Lerch

Norska efternamn